SKOL steht für:
 South Kansas and Oklahoma Railroad (Reporting Mark), US-amerikanische Eisenbahngesellschaft, heute Teil von Watco Companies

Skol steht für:
 Skol, internationale Biermarke
 Skol Airlines, russische Charterfluggesellschaft
 Skol, Livealbum (1979) von Oscar Peterson

Skol ist der Familienname folgender Personen:
 Rok Skol (* 1993), slowenischer Handballspieler

Abkürzung